Simplice est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Simplice peut être un nom de famille ou un prénom masculin.
 Simplice de Paris, évêque de Paris de 601 à 606.

Saints des Églises chrétiennes 
 Simplice de Rome (mort vers 303 ou 304), avec sa sœur Béatrix de Rome et ses frères Faustin, ainsi que Rufus, tous martyrs à Rome sous Dioclétien ; célébrés le 29 juillet.
 Simplice de Sardaigne (mort vers 304), évêque martyr en Sardaigne sous Dioclétien ; célébré le 15 mai.
 Simplice (pape) (en latin : Simplicius), originaire de la région de Tivoli, pape du  au  ; célébré localement le 10 mars.
 Simplice de Vienne (mort  ou ), archevêque de Vienne sur le Rhône. Fête le 11 février.

Toponymie 
 La place Saint-Simplice est une place située dans la commune française de Metz.

Voir aussi

Sources et références